Дьяконеску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Дьяконеску, Дан (род. 1967) — румынский политик.
 Дьяконеску, Иоана (род. 1979) — румынская пловчиха.
 Дьяконеску, Камелия (род. 1967) — румынская спортсменка.
 Дьяконеску, Кристиан (род. 1959) — румынский дипломат.
 Дьяконеску, Стелиан (более известен как Йон Карайон; 1923—1986) — румынский поэт, литературный критик, переводчик.

См. также 
 Народная партия – Дан Дьяконеску